Dobrotin (Bajina Bašta), een plaats in de Servische gemeente Bajina Bašta
 Dobrotin (Leskovac), een plaats in de Servische gemeente Leskovac